Кадин:
 Кадин, Александр Гаврилович — председатель Кашкадарьинского облисполкома.
 Кадин, Марк Львович — российский дирижёр.